Alldag bezeichnet

 Ottjen Alldag, Titelfigur eines dreiteiligen Romans des plattdeutschen Schriftstellers Georg Droste (1866–1935)

Alldag ist der Familienname von
 Bernhard Alldag (1895–1983), Maler und Mundartautor
 Horst Alldag, Weltmeister im Eisenbiegen
 Rolf Alldag (* 1938), deutscher Schriftsteller

Siehe auch
 Alltag